Do soutěže čtyřhry juniorek na londýnském Wimbledonu 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl indonésko-čínský pár Tami Grendeové a Jie Čchiou-jü, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Juniorku čtyřhry vyhrála třetí nasazená maďarská dvojice složená z 16letých juniorek Dalmy Gálfiové a Fanny Stollárové, které ve finále zdolaly bělorusko-český pár Věra Lapková a Tereza Mihalíková po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě Maďarky tak získaly premiérový grandslamový titul. Gálfiová odehrála wimbledonské finále druhý ročník v řadě.

Nasazené páry 
  Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (semifinále)
  Usue Maitane Arconadová /  Charlotte Robillardová-Milletteová (2. kolo)
  'Dalma Gálfiová /  Fanny Stollárová (vítězky)
  Anna Kalinská /  Jevgenija Levašovová (1. kolo)
  Julieta Lara Estableová /  Čeng Wu-šuang (1. kolo)
  Jil Teichmannová /  Sü Š'-lin (čtvrtfinále)
  Anna Blinkovová /  Olesja Pervušinová (čtvrtfinále)
  Francesca Di Lorenzová /  Luisa Stefaniová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2015
Juniorský tenis v roce 2015